Sundsvall kan syfta på: 

 Sundsvalls kommun – en kommun i Västernorrlands län
 Sundsvall – en tätort som är centralort i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
 Sundsvalls stad – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1621/1624–1971
 Sundsvalls församling – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift –1955 och 2015–
 Sundsvalls Gustav Adolfs församling – en tidigare församling ovan namnändrad 1955–2015
 Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall –  en kyrkobyggnad i nygotisk stil i Sundsvall
 Sundsvalls Gustav Adolfs gravkapell –  en kyrkobyggnad i Sundsvall
 Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt –  ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län 2016–
 Sundsvalls centralstation – en järnvägsstation
 Sundsvalls västra station – en järnvägsstation
 Café Sundsvall – caféprogram
 Sundsvall Open Trot – travtävling
 Sundsvall 42 – årlig sammankomst för IT-branschen
 6796 Sundsvall – en asteroid

Idrottsföreningar 
 Gif Sundsvall
 IF Sundsvall Hockey
 IFK Sundsvall
 Sundsvall Dragons
 Sundsvalls DFF
 Sundsvall Dambasket
 Sundsvall City
 Sundsvall Mosquitoes
 Sundsvall VBK
 Sundsvall Flames

Se även
 HMS Sundsvall – flera örlogsfartyg
 Sundvall
 Sundevall